Walther P5 – pistolet
 Curtiss P-5 Superhawk – amerykański samolot myśliwski
 Martin P-5 Marlin – amerykański morski samolot patrolowy
 P-5 – radziecki strategiczny pocisk klasy woda-ziemia
 P5 – mikroarchitektura procesora Pentium
 P5 – tymczasowe (do 2013) oznaczenie księżyca Plutona Styx
 Persona 5 – gra komputerowa